Mongar (district) - een district in Bhutan
Mongar (plaats) - een plaats in Bhutan